Tingatinga – stile pittorico
 Tingatinga – circoscrizione della Tanzania
 Edward Said Tingatinga – pittore tanzaniano